Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Andrea Jaeger 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Evert (campionessa)
 Andrea Jaeger (finale)
 Hana Mandlíková (secondo turno)
 Mima Jaušovec (secondo turno)
 Bettina Bunge (semifinali)
 Virginia Ruzici (terzo turno)
 Anne Smith (secondo turno)
 Mary Lou Daniels (secondo turno)

 Kathy Jordan (terzo turno)
 Assente
 Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Claudia Kohde Kilsch (terzo turno)
 Bettina Bunge (quarti di finale)
 Leslie Allen (secondo turno)
 Bonnie Gadusek (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1982